Дра́йбур () — английская фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Драйбур, Джеймс (род. 1975) — шотландский затем шведский кёрлингист и тренер.
 Драйбур, Дуглас (род. 1966) — шотландский, затем ирландский кёрлингист.